Переровно — деревня в центральной части Порховского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Туготинская волость».

Расположена в 20 км к западу от города Порхов и в 3 км к северу от волостного центра Туготино.

Численность населения составляет 12 жителей (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Порховского района